Gyalecta is een geslacht in de familie Gyalectaceae. De typesoort is Gyalecta cupularis.

Soorten 
Volgens Index Fungorum bevat het geslacht 134 soorten (peildatum december 2021):

Gyalectaceae
Schimmelgeslacht